Forssell ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Forssell (1917–2005), schwedischer Fechter
 Erik Forssell (* 1982), schwedischer Eishockeyspieler
 Gösta Forssell (1876–1950), schwedischer Radiologe
 Lars Forssell (1928–2007), schwedischer Autor
 Mikael Forssell (* 1981), finnischer Fußballspieler
 Victor Forssell (1846–1931), schwedischer Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Forsell